— распространённая японская фамилия.

 Накамура, Айко (род. 1983) — японская теннисистка.
 Накамура, Акимаса (род. 1961) — японский астроном, первооткрыватель астероидов.
 Накамура, Акихико (род. 1990) — японский легкоатлет-многоборец.
 Накамура, Ая (настоящее имя — Ая Даниоко; род. 1995) — французская певица.
 Накамура, Дайсукэ (род. 1980) — японский боец ММА.
 Накамура Дзюнкуро (1853—1947) — японский государственный деятель.
 Накамура, Ёсики (род. 1969) — мангака.
 Накамура, Ёсикото (1867—1927) — японский политический деятель, мэр Токио.
 Накамура, Ёсио (род. 1970) — японский дзюдоист.
 Накамура, Исо (1903—2017) — японская долгожительница.
  (род. 1971) — японская волейболистка, игрок национальной сборной.
 Накамура, Кадзухиро (род. 1979) — японский боец ММА.
 Накамура Кинносукэ I (1932—1997, он же Ёродзуя Кинносукэ) — японский актёр кабуки, кино и телевидения.
 Накамура, Коити (род. 1964) — японский геймдизайнер и продюсер, президент компании Chunsoft.
 Накамура, Котаро (1881—1947) — генерал Императорской армии Японии, короткое время в 1937 году министр армии.
 Накамура, Кунио (1943—2020) — палауанский политический и государственный деятель.
 Накамура, Кэйта (род. 1984) — японский боец ММА.
 Накамура, Кэнго (род. 1980) — японский футболист, полузащитник.
 Накамура, Кэндзо (род. 1973) — японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр.
 Накамура Кэнкити (1889—1934) — японский поэт.
 Накамура, Масао (1892—1939) — генерал-майор Императорской армии Японии в годы Второй японо-китайской войны.
 Накамура, Масато (род. 1958) — японский композитор и участник группы Dreams Come True.
 Накамура, Мисато (род. 1989) — японская дзюдоистка, трёхкратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр 2008 года.
 Накамура, Наоси (род. 1979) — японский футболист.
 Накамура, Нобору (1913—1981) — японский кинорежиссёр фильмов женской тематики в кинокомпании «Сётику» в 1950-х—1970-х гг.
 Накамура, Рюга (род. 2001) — японский футболист.
 Накамура, Рютаро (1955—2013) — японский мультипликатор, автор сериала «Эксперименты Лэйн».
 Накамура, Сатико (1930—2001) — японская актриса, продюсер и режиссёр.
 Накамура, Сигэру (род. 1959) — японский рэндзист, двукратный чемпион мира.
 Накамура, Синсукэ (род. 1989) — японский рестлер, выступающий в WWE.
 Накамура, Синъитиро (1918—1997) — японский писатель и литературовед.
 Накамура, Сюдзи (род. 1954) — японский физик, изобретатель светодиода на основе нитрида галлия.
 Накамура, Сюнсукэ (род. 1978) — японский футболист, полузащитник.
 Накамура, Сэйсаку (?—1944) — японский серийный убийца-подросток.
 
 Накамура, Тэруо (1919—1979) — японский участник Второй мировой войны, не признавший капитуляции Японии в сентябре 1945 года и продолжавший «свою войну» до 1974 года в Индонезии.
 Накамура, Фуминори (род. 1977) — японский писатель.
 Накамура, Хадзимэ (1912—1999) — японский учёный, специалист по истории индийской философии.
 Накамура, Хикару (род. 1987) — шахматный гроссмейстер из США.
 Накамура, Эйити (1909—1945) — японский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1932 года.
 Накамура, Эми (род. 1980) — американский экономист.
 Накамура, Юити (род. 1980) — японский сэйю.
 Накамура, Юкимаса (род. 1972) — японский дзюдоист.
 Накамура, Юрика (род. 1986) — японская бегунья на длинные дистанции.
 Накамура, Юто (род. 1987) — японский и гонконгский футболист.